Bald Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Lake (Alaska)
 Bald Lake (Minnesota)
 Bald Lake (Utah)
 Bald Lake (Skagit County, Washington)
 Bald Lake (Whatcom County, Washington)